Płamen Nikołow – bułgarski piłkarz, obrońca, zawodnik Lewskiego Sofia, z którym zdobył trzy tytuły mistrza kraju
 Płamen Nikołow – bułgarski piłkarz, bramkarz, zmiennik Borisława Michajłowa podczas Mundialu 1994
 Płamen Nikołow – bułgarski piłkarz, obrońca, reprezentant młodzieżowej kadry Bułgarii
 Płamen Nikołow – bułgarski polityk